

Sigle 
 Centralny Okręg Przemysłowy  – regione industriale della Polonia
 Coefficient Of Performance  – coefficiente di prestazione delle pompe di calore e del ciclo frigorifero
 Polmonite Organizzata Criptogenetica  – sinonimo di Bronchiolite obliterante - polmonite in organizzazione
 Conferenza delle parti

Cinema 
 Indagine ad alto rischio (Cop) – film del 1988 diretto da James B. Harris

Codici 
 cop – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua copta
 COP – codice valutario ISO 4217 del Peso colombiano, valuta della Colombia

Musica 
 Cop  – album degli Swans del 1984

Persone

Čop
 Davor Čop (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
 Duje Čop (1990) – calciatore croato, figlio di Davor
 Iztok Čop (1972) – ex canottiere sloveno
 Josip Čop (1954) – ex calciatore jugoslavo
 Matija Čop (1797-1835) – storico, linguista e insegnante sloveno
 Milan Čop (1938) – ex calciatore jugoslavo

Religione 
 C.Op. – Congregazione degli Operai Cristiani di San Giuseppe Calasanzio